Bernard Chabbert (1944-2022), journaliste français ;
 Delphine Chabbert (née en 1971), sociologue, anthropologue et femme politique française, naturalisée belge ;
 Éric Chabbert (né en 1966), dessinateur français ;
 Jean Chabbert (1920–2016), ecclésiastique français ;
 Sébastien Chabbert (né en 1978), footballeur français.
 Yves Chabbert (1921-2018) Professeur à l'Institut Pasteur : microbiologie, antibiothérapie.